Ponterotto ima više značenja:
 Ponterotto, Avellino
 Ponterotto, Firenze
 Ponterotto, Frosinone
 Ponterotto, Genoa
 Ponterotto, Savona